Hagg ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Hagg (1954–2006), österreichische Fernsehjournalistin 
 Natascia Hagg (* 1992), Schweizer Unihockeyspielerin
 Nicolaus Hagg (* 1967), österreichischer Schauspieler und Autor
 Valentin Hagg (* 2004), österreichischer Schauspieler
 Walter Hagg (* 1948), österreichischer Diplomat

Hagg ist eine Schreibweise der islamischen Pilgerfahrt Hadsch nach Mekka; siehe Haddsch

Siehe auch:
 Hägg
 Hack (Begriffsklärung)